Жёлоб — протяжённое углубление в чём-либо (канава, траншея), либо приспособление подобной формы:

 Водосточный жёлоб — узкий канал, являющийся одним из основных компонентов водосточной системы, который собирает и направляет дождевую воду с крыши строений.
 Глубоководный жёлоб — глубокая и длинная впадина на дне океана (5000—7000 м и более).
 Жёлоб безопасности — углубление между рельсами станционных путей, предназначенное для спасения людей, оказавшихся на железнодорожном полотне, от наезда поезда.

См. также